Gill kan som auktorsförkortning betyda:

 Theodore Nicholas Gill (1837–1914), iktyolog, malakolog och däggdjursforskare
 Anthony C. Gill, iktyolog
 Navneet Singh Gill, entomolog, verksam vid Avdelningen för Zoologi vid Punjabi University
 Raymond J. Gill, entomolog, verksam i Kalifornien

Noter

Robotskapade auktorsförkortningar